El Masters de Xangai 2017, oficialment conegut com a Shanghai Rolex Masters 2017, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries Masters 1000 de l'ATP. La novena edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 16 d'octubre del 2017 al Qi Zhong Tennis Center de Xangai, Xina.

El tennista suís Roger Federer va guanyar el 94è títol de la seva carrera i el 27è de categoria Masters. Aquest també fou el sisè títol de l'any, el tercer de categoria Masters i també la tercera final guanyada a Rafael Nadal aquest any. Aquesta victòria li va permetre acumular-ne 700 sobre pista dura i el segon títol a Xangai (2014). La parella formada pel finlandès Henri Kontinen i l'australià John Peers, van guanyar el quart títol de l'any i el segon consecutiu després de la victòria a Pequín.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2017
ATP World Tour 2017